«Конец прекрасной эпохи» — российский повествовательно-драматический фильм Станислава Говорухина, его последняя режиссёрская работа. Экранизация нескольких рассказов Сергея Довлатова из сборника «Компромисс». Фильм стилизован под чёрно-белое оттепельное кино.

Фильм открыл 26-й кинофестиваль «Кинотавр» 7 июня 2015 года. Премьера в России состоялась 1 октября 2015 года.

Сюжет 
Действие фильма начинается в 1965 году. Молодой ленинградский журналист и писатель Андрей Лентулов увольняется из газеты и по приглашению друга переезжает из Ленинграда в Таллин, где устраивается на работу в газету «Советская Эстония». Основное действие фильма происходит в 1969 году. Под «прекрасной эпохой» в фильме понимаются десять лет после смерти Сталина. В фильме показаны различные аспекты журналисткой деятельности Лентулова и его взаимоотношений с коллегами. Лентулов отдает свою рукопись диссиденту, у которого сотрудники КГБ проводят обыск и изымают рукопись. Лентулову приходится уволиться из газеты по собственному желанию и вернуться обратно в Ленинград.

В ролях 

 Иван Колесников — Андрей Лентулов
 Фёдор Добронравов — Михаил Жбанков, фотокорреспондент
 Сергей Гармаш — капитан милиции
 Светлана Ходченкова — Марина, редактор
 Борис Каморзин — Генрих Францевич, главный редактор
 Дмитрий Астрахан — Миша Шаблинский, журналист
 Лембит Ульфсак — Теппе
 Сергей Епишев — Григорий Кузин
 Александр Робак — Гриша
 Элина Пяхклимяги — Тина
 Тыну Карк — Ульфсак, сотрудник издательства
 Дмитрий Ендальцев — Оська Чернов
 Юлиан Макаров — Кильчицкий
 Татьяна Ястребова
 Дмитрий Соломыкин
 Дарья Пугачёва — Ольга
 Олег Новиков — Петров, старшина
 Александра Булычёва
 Владимир Довжик
 Кристо Вийдинг
 Андрис Лепик
 Герт Раудсеп
 Анастасия Евграфова
 Мария Беляева — журналистка
 Михаил Грубов — милиционер
 Кирилл Горбунов — Ермолов
 Виктория Коваленко — официантка
 Софья Синицына — эпизод
 Ирина Основина — буфетчица
 Юлия Василенко — сотрудница редакции
 Ирина Бероева — сотрудница редакции
 Анна Алексеева — машинистка

Факты 
 По словам Говорухина, название фильма отсылает к одноименному стихотворению 1969 г. Иосифа Бродского, а также к эссе самого Довлатова с тем же заглавием. По оценке режиссера, и прозаик, и поэт подразумевали под «прекрасной эпохой» период постсталинской оттепели.
 Действие в фильме происходит в период с 1965 по 1969 год, в то время как сборник рассказов «Компромисс» повествует о периоде с конца 1972-го по начало 1975 года.

Критика 
Говорухина критикуют за поверхностное отношение к выбранному материалу:
…анекдоты не срастаются, как в повести, в липкий, невыносимый абсурд, в тупиковый, как у Довлатова, жизненный сюжет.

Из <…> небольших, абсурдных, до боли знакомых любому современнику и соотечественнику Довлатова ситуаций и состоят «Компромиссы». Но такая структура произведения не срабатывает в фильме — кажется, что на экране не происходит ничего. …[едкие довлатовские фразы] существуют будто отдельно от придуманного Говорухиным видеоряда.

Антон Долин отмечал:
Говорухин осмелился спорить с Довлатовым, используя его персонажей и диалоги, эксплуатируя его текст. Ведь «Конец прекрасной эпохи» — о том, что СССР был не комической империей лжи, каким он предстает в прозе Довлатова, а чудесной страной, переживавшей одну прекрасную эпоху за другой — в отличие от Бродского, Говорухин считает время своей и довлатовской молодости прекрасным без малейшей иронии. И компромисс, губительность которого описывал, хоть и с лёгкой усмешкой Довлатов, для Говорухина — непременный атрибут этого канувшего на дно истории советского счастья.

Награды и номинации 
Список приводится в соответствии с данными IMDb.

Примечания

Ссылки 
 «Конец прекрасной эпохи» на Рускино.ру

Фильмы России 2015 года
Экранизации рассказов
Чёрно-белые фильмы России
Экранизации произведений Сергея Довлатова
Фильмы, снятые при участии студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке
Чёрно-белые фильмы 2015 года